

Білівська сільська рада — сільське поселення, Алтайський район, Алтайський край

Білівська сільська рада — колишня сільська рада, Тернопільська область, Чортківський район
 Білівська сільська рада — колишня сільська рада, Хмельницька область, Ізяславський район

Див. також 
 Біловська сільська рада

ru:Беловский сельсовет